Johann Loew von Erlsfeld ist der Name folgender Personen:

* Johann Franz Loew von Erlsfeld (1648–1725), deutsch-böhmischer Arzt, Jurist und Musiker
 Johann Joseph Ignaz Loew von Erlsfeld (1673–1716), deutsch-böhmischer Jurist und Beamter